Барановка () — упразднённый посёлок в Комсомольском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 31 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции в этом городе, в 81 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск — Речица .

В посёлке 4 жилых дома (2004 год). Планировка односторонняя. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
Посёлок основан в 1920-х годах на бывших помещичьих землях переселенцами с соседних деревень. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 3 жителя посёлка. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок. В 1959 году посёлок входил в состав совхоза «Комсомолец» с центром в деревне Комсомольск.

12 октября 2022 года посёлок Барановка упразднён.

Население

Численность 
2004 год — 4 двора, 4 жителя.

Динамика 
 1930 год — 9 дворов, 47 жителей.
 1940 год — 12 дворов, 57 жителей.
 1959 год — 40 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 4 двора, 4 жителя.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района